IS-8 steht für:
 Prototyp eines sowjetischen Kampfpanzers, siehe IS-Serie
 , ISO-3166-2-Code der isländischen Region

IS008